Le terme de tommyknocker, terme américain dérivant du knocker, sorte de nain ou d'esprit malveillant, peut désigner :
 Tommyknocker, DJ italien,
 Les Tommyknockers, roman de Stephen King